Ме́та — многозначный термин.

Слова 
От :
 Мета — разговорное от , пометка, знак.
 Мета (право) — условие договора, в соответствии с которым его участники делят поровну прибыли и убытки.

От  — цель, конечный пункт, предел, край; другое значение — конус:
 Мета — цель, мишень, в том числе поворотный столб на конских состязаниях.
 Метаданные — дополнительная информация.
 Мета-вики — вспомогательный вики-сайт для проектов фонда «Викимедиа».
 Meta — специальная клавиша, широко применялась на клавиатурах терминалов MIT.
 Метатеги — HTML- или XHTML-теги.
 Мета суданс — вид античного фонтана в виде столба конической формы.

Приставка 
Приставка от :
 Мета- — многозначная приставка.
 Орто-, пара- — приставки, которые употребляются в химии для обозначения видов химических соединений и их изомеров.

Технологические компании 
 МЕТА — украинская поисковая система.
 Meta — американская технологическая компания, владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Природа 
  () — род пауков из семейства кругопрядов.

Персоналии 
 Мета, Зубин (род. 1936) — индийский дирижёр.
 Мета, Илир (род. 1969) — албанский политик, премьер-министр Албании с 1999 по 2002.
 Мета, Мели (1908—2002) — индийско-американский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Мета — персонаж древнегреческой мифологии.

География 
 Мета — река в Колумбии.
 Мета — гора в итальянском регионе Абруццо.
 Мета (тж. Мета-ди-Сорренто) — населённый пункт в южных предместьях Неаполя (Италия).
 Мета — департамент в центре Колумбии.

См. также 
 Метта (значения)

Примечания